

Geografia 
 Francia
 Breuil – comune della Marna
 Breuil – comune della Somme
 Breuil-Barret – comune della Vandea
 Breuil-Bois-Robert – comune degli Yvelines
 Breuil-la-Réorte – comune della Charente Marittima
 Breuil-le-Sec – comune dell'Oise
 Breuil-le-Vert – comune dell'Oise
 Breuil-Magné – comune della Charente-Maritime
 Italia
 Breuil-Cervinia – località della Valle d'Aosta
 Grotta Breuil – grotta del Circeo

Persone 
 Henri Breuil o Abate Breuil – archeologo, antropologo e geologo francese

Pagine correlate 
 Le Breuil